Муниципальное образование «Великодво́рское» — сельское поселение в восточной части Тотемского муниципального района Вологодской области.

Административный центр — деревня Великий Двор. Расстояние до районного центра — города Тотьма — 47 км.

Образовано в соответствии с законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1124-ОЗ
«Об установлении границ Тотемского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».
В состав сельского поселения вошли Великодворский сельсовет, деревня Любавчиха и посёлок Чуриловка Усть-Печенгского сельсовета (остальные 6 деревень этого сельсовета вошли в Калининское сельское поселение.

География 
Граничит:
 на севере с Пятовским сельским поселением
 на востоке с Бабушкинским муниципальным районом
 на юге с Толшменским сельским поселением
 на западе с Калининским сельским поселением (граница проходит по реке Сухона).

По территории протекают реки Печеньга, Дороватица, Михалица.Печеньжица(приток Сухоны).

Экономика 
 сельскохозяйственное предприятие — колхоз «Великодворье».
 ООО «Леспром».

Власть 
Действующая система органов местного самоуправления района учреждена Уставом Тотемского муниципального района Вологодской области, принятым решением № 101 Тотемского районного муниципального Собрания 19 июля 2005 года.

Местное самоуправление в поселении осуществляется на основании Устава, который был утверждён решением совета депутатов Великодворского сельского поселения Тотемского муниципального района Вологодской области от 8 августа 2005 года.

Глава муниципального образования Слободина Нина Васильевна, избрана 5 июня 2005 года (количество голосов «за» — 80,37 %), она же является также председателем представительного органа. Количество депутатов в представительном органе — 7.

Администрация поселения расположена по адресу: 161323 Вологодская область,
Тотемский район, д. Великий Двор, дом 46

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав Великодворского сельсовета и Великодворского сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов, в том числе
8 деревень,
1 посёлок.

Известные уроженцы 
 Зайцев, Михаил Иванович (1901—1944) — советский военачальник, полковник.

Примечания

Ссылки 
 

Сельские поселения Вологодской области
Муниципальные образования Тотемского района